Sir Isaac Newton (1643-1727), Engels wis- en natuurkundige, die onder meer de wetten van de mechanica opstelde

Overige personen met de achternaam Newton
Alfred Newton, Brits dierkundige
Arthur Newton, Amerikaans atleet
Becki Newton, Amerikaans actrice
Eddie Newton, Engels voetballer
Edward Newton, Brits ornitholoog en zoöloog
Frances Newton, Amerikaans terdoodveroordeelde
Helmut Newton, Duits-Australisch fotograaf
Huey P. Newton, Amerikaans politiek activist, oprichter van de Black Panther Party
Jack Newton, Australisch golfprofessional
Jackie Newton, Engels voetballer
Olivia Newton-John, Australisch zangeres en actrice
Thandiwe Newton, Brits actrice
Wayne Newton, Amerikaans acteur, zanger en entertainer
Wes Newton, Engels darter

Zie ook 
John Newton (doorverwijspagina)
N.J. Burkett (Newton Jones Burkett III), Amerikaans correspondent

Exacte wetenschap
Vernoemd naar Isaac Newton:
binomium van Newton, wiskundige formule
newton (eenheid), de eenheid voor kracht
Newtonringen, interferentieverschijnselen in de optica
wetten van Newton, natuurwetten uit de mechanica
XMM-Newton, ESA-satelliet
 Newton (schaal), een door Isaac Newton ontworpen temperatuurschaal

Aardrijkskunde
Nieuw-Zeeland
Newton (Nieuw-Zeeland)

Verenigd Koninkrijk
Archdeacon Newton, plaats in het Engelse graafschap Durham
Newton (Cambridgeshire), plaats in het Engelse graafschap Cambridgeshire
Newton (Babergh), plaats in het Engelse graafschap Suffolk
Newton (Suffolk Coastal), plaats in het Engelse graafschap Suffolk
Newton Abbot, plaats in het Engelse graafschap Devon
Newton Aycliffe, plaats in het Engelse graafschap Durham
Newton Blossomville, plaats in het Engelse graafschap Buckinghamshire
Newton Bromswold, plaats in het Engelse graafschap Northamptonshire
Newton by Malpas, plaats in het Engelse graafschap Cheshire
Newton by Tattenhall, plaats in het Engelse graafschap Cheshire
Newton-by-the-Sea, plaats in het Engelse graafschap Northumberland
Newton-in-Bowland, plaats in het Engelse graafschap Lancashire
Newton-le-Willows, plaats in het Engelse graafschap Merseyside
Newton Longville, plaats in het Engelse graafschap Buckinghamshire
Newton Mearns, stad in de Schotse council East Renfrewshire
Newton Poppleford, plaats in het Engelse graafschap Devon
Newton Regis, plaats in het Engelse graafschap Warwickshire

Verenigde Staten van Amerika
Newton (Alabama), plaats in de staat Alabama
Newton (Georgia), plaats in de staat Georgia
Newton (Illinois), plaats in de staat Illinois
Newton (Iowa), plaats in de staat Iowa
Newton (Kansas), plaats in de staat Kansas
Newton (Massachusetts), plaats in de staat Massachusetts
Newton (Mississippi), plaats in de staat Mississippi
Newton (New Jersey), plaats in de staat New Jersey
Newton (North Carolina), plaats in de staat North Carolina
Newton (Texas), plaats in de staat Texas
Newton (Utah), plaats in de staat Utah

Informatica
Apple Newton, een pda (handcomputer)
Newton OS, een besturingssysteem

Merknaam
Newton (motorfiets), Brits historisch motorfietsmerk

Transport
Newton (metrostation), metrostation van de metro van Singapore
Station Newton (South Lanarkshire),spoorwegstation in South Lanarkshire in Schotland

Andere
Werktuigbouwkundig Studie Genootschap Isaac Newton, studievereniging aan de Universiteit Twente
Newton (bier), Belgisch bier
Newton (band), een Belgische rockband
Newton (zanger), een voormalig Brits popzanger

Zie ook 
Newton County (doorverwijspagina)